Bökman är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Erik Bökman
 Karl Rudolf Bökman
 Otto Bökman

Svenska efternamn